Okręty US Navy o nazwie USS "Restless":
 Pierwszy "Restless" był barkiem wykorzystywanym przez US Navy w czasie wojny secesyjnej. Był w służbie w latach 1861-1865.
 Drugi "Restless" był parowym holownikiem, który został zbudowany w St. Louis w 1861, został przekazany przez Departament Wojny Marynarce 30 września 1862 i przemianowany na "Mistletoe".
 Trzeci "Restless" był jachtem z ożaglowaniem szkunera.
 Czwarty "Restless" (PG-66) był kanonierką patrolową zwodowaną 21 lutego 1940.

Restless